Русановский:

 Русановский, Виталий Макарович (1931—2007) — советский и украинский лингвист, специалист по украинистике и славистике.
 Русановский, Пётр Иванович — директор Музеума Адмиралтейского департамента.
 Русановский, Роман Евгеньевич (род. 1972) — советский и украинский футболист.

См. также 
 Русановский бульвар
 Русановский канал
 Русановский лицей
 Русановский метромост
 Русановский мост (значения)
 Русановский сельский совет
 Русановский сельсовет